Massin ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Massin (1802–1877), französische Schneiderin, Besitzerin eines Lesesaals und Gouvernante, Ehefrau von Auguste Comte
 Dieter Massin (* 1940), deutscher Lehrer, Konrektor und Seniorensportler

 Marthe Massin (1860–1931), belgische Malerin
 Robert Massin (1925–2020), französischer Grafikdesigner, Buchgestalter, Typograf und Autor
 Rolf Massin (1939–2020), deutscher Autor und Philosoph

Massin ist der Name von Orten:
 Mosina (ehemals Massin im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), eine Ortschaft der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe: Gmina Witnica
 Massin, piemontesischer und lombardischer Name der Gemeinde Massino Visconti in der Provinz Novara, Italien

Siehe auch: 
 Masin